Piazza Matteotti auch Piazza Giacomo Matteotti steht für verschiedene Plätze in Italien die nach dem 1924 ermordeten Giacomo Matteotti benannt wurden:
 Piazza Matteotti (Catanzaro), ein Platz zwischen dem historischen Zentrum und dem nördlichen Teil der kalabrischen Stadt Catanzaro
 Piazza Matteotti (Genua), einer der wichtigsten Plätze in der ligurischen Stadt Genua
 Piazza Giacomo Matteotti (Marino), historischer Hauptplatz in der Stadt Marino (Latium)
 Piazza Matteotti (Massa Marittima), Platz in der Stadt Massa Marittima (Toskana)
 Piazza Giacomo Matteotti (Marsala), zentraler Platz in der Stadt Marsala
 Piazza Matteotti (Neapel), einer der monumentalen Plätze von Neapel
 Piazza Giacomo Matteotti (Udine), zentraler Platz in der friulischen Stadt Udine in Norditalien